Секу има више значења:

 Секу (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Секу (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Секу (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Секу (Долж), општина у округу Долж у Румунији